Old Union County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Union County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001249
 Old Union County Courthouse (Pennsylvania), ID-Nr. 72001179